Benguigui est un patronyme juif séfarade porté notamment par :
 Catherine Benguigui, actrice française ;
 Jean Benguigui, acteur français, né à Oran ;
 Patrick Bruel-Benguigui dit Patrick Bruel, acteur-chanteur français, né à Tlemcen ;
 Richard Élie Benguigui dit Richard Berry, acteur français, né à Paris, père de Joséphine Berry ;
 Philippe Benguigui dit Philippe Berry, artiste français, frère cadet de Richard Berry et père de Marilou Berry ;
 Valérie Benguigui, actrice et metteur en scène française ;
 Yamina Benguigui, née Yamina Zora Belaïdi, réalisatrice et femme politique française.

Étymologie 
 Désigne le fils de Guigui, nom porté par des juifs séfarades d'Afrique du Nord. L'origine du nom est mal connue, il semblerait qu'il vienne du mot igig (signifiant 'pieu').

Notes 

Patronyme séfarade